Meixedo peut désigner :
au Portugal :
Meixedo, paroisse civile de la municipalité de Bragance, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
Meixedo, paroisse civile de la municipalité de Montalegre, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
Meixedo, paroisse civile de la municipalité de Viana do Castelo, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord.